Aquanaut (diepzeeonderzoeker)
 Aquanaut (computerspel uit 1989)
 Aquanaut (computerspel uit 1995)